Cristina Mauri ist der Name folgender Personen:

* Cristina Mauri (Eiskunstläuferin), italienische Eiskunstläuferin und -trainerin 
 Cristina Mauri (Grasskiläuferin) (* 1975), italienische Grasskiläuferin